Ірій, Вирій — назва раю в слов'янській міфології.
Ірій (гурт) — львівський фолк-метал гурт.